Новоархангельский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новоархангельский сельсовет — в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Новоархангельский сельсовет — в Первомайском районе Тамбовской области.

 упразднённые
 Новоархангельский сельсовет — в Коммунистическом (1929—1935), Мытищинском (1935—1939) и Краснополянском (1939—1954) районах Московской области